El Circuit de Zeltweg és un circuit automobilístic situat a Àustria, prop de Spielberg, Estíria, que ha estat utilitzat per les curses de Fórmula 1 en una sola ocasió, en concret a la corresponent a la temporada 1964. Sota el nom de Österreichring s'hi van disputar les curses corresponents a les temporades entre l'any 1970 i el 1987. Després d'una important remodelació, i ja sota el nom d'A-1 Ring va acollir les proves de Fórmula 1 corresponents a les temporades que van de la temporada 1997 a la de l'any 2003.

A la F1

Referències

Enllaços externs 

 Militärluftfahrtmuseum Zeltweg auf der Webseite des HGM 

Estíria
Zeltweg Airfield
Esport a Àustria